(* 1972)
 David Rubenstein (* 1949, Maryland), le cofondateur du groupe Carlyle, société de capital-investissement;
 Eric P. Rubenstein, astronome américain;
 (Jacob) « Jack » (Leon) Ruby, né Rubenstein (19111967);
 James M. Rubenstein, géographe américain
 
 Louis Rubenstein (1861-1931), patineur artistique canadien ;
  (1924–2021), auteur américain et rabbin
 Sam Ruben, né Charles Rubenstein (19131943), chimiste américain 
 Nick Rubenstein
 Phil Rubenstein

Voir aussi 
 École Rubenstein des sciences de l'environnement (RSENR) ; 
 

Patronyme juif
Patronyme allemand